Oktett, nyolctagú zenekar
 Oktett, nyolc bitből álló egység az informatikában